

Митрофаново — село, Шилкинський район, Забайкальський край
 Митрофаново — присілок, Юргинський округ, Кемеровська область